Gordan Vidović (Sarajevo, 23 de junho de 1968) é um retirado futebolista profissional belga, nascido na Bósnia, e pela sua passagem no futebol belga se naturalizou disputando a Copa do Mundo de 1998. atuava como defensor.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Nascidos em 1968
Naturais de Sarajevo
Futebolistas da Bélgica
Futebolistas do FK Željezničar
Futebolistas do FC St. Gallen
Jogadores da Seleção Belga de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998